FPI est un sigle qui peut signifier :
 Front populaire ivoirien, un parti politique ivoirien ;
 Fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie des poumons.